Ludovic Goguillot (1859-1890), professeur de l'Institut national de jeunes sourds de Paris ;
Roland Goguillot (1919-2007), homme politique, journaliste et écrivain français.